Strega del mare – personaggio della fiaba La sirenetta (e nome con cui sono noti i personaggi Disney Ursula e Morgana)
 Strega del mare – personaggio del fumetto e della serie animata Braccio di Ferro
 Streghe del mare – personaggi dell'universo di Warcraft, sacerdotesse della razza dei naga
 La strega del mare – episodio della prima stagione della serie televisiva Highlander